Miejscowości w USA:
 Thompsonville – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Thompsonville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Thompsonville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Thompsonville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington